Приближение.

 Приближение в математике — аппроксимация значений функции.
 Приближение в технике — порядковый номер цикла итераций (например, нулевое приближение, первое приближение).
 Приближение — советский фильм (1990).

См. также 
 Приближённые вычисления